

Codici 
 ZAM – codice nazionale del CIO dello Zambia
 ZAM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di Zamboanga, Zamboanga, Filippine
 zam – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Miahuatlán

Geografia
 Zam – comune del distretto di Hunedoara (Romania)
 Zam – comune del Burkina Faso

Persone
 Ruhollah Zam – attivista e giornalista iraniano

Videogiochi
 Zam – personaggio della serie di Crash Bandicoot